Závorka může být:

 závorka – interpunkční znaménko

příjmení
 František Závorka (1911–1943) – československý voják a velitel výsadkové skupiny Antimony
 Tomáš Závorka (* 1987) – český hokejový brankář

Související články 
 Tobiáš Závorka Lipenský (1553–1612) – moravský luterský kazatel a spisovatel